CAS och Cas kan syfta på:

Biologi 
 Cas9 (CRISPR associated protein 9) – ett molekylärt maskineri som finns i vissa bakterier och arkéer, se CRISPR/Cas9
 Mimoblennius cas – en fiskart

Datateknik 
 CAS – en open source-mjukvara för single sign-on för webbapplikationer, se central authentication service
 CAS – en atomär operation i datortekniken, se compare-and-swap
 CAS – ett datoralgebrasystem, en förkortning av computer algebra system
 CAS latency – en tidsfördröjning ("latens") som ibland uppstår vid läsning av RAM-minne i datorer
 ärendenummer CAS-xyz... – ett kund-ärendenummer, troligen skapat i affärssystemet Microsoft Dynamics (numera 365 Sales, tidigare CRM)

Idrott 
 CAS – avgör tvister inom idrotten Court of Arbitration for Sport, se Idrottens skiljedomstol
 CAS – en skytteform Cowboy Action Shooting' som är inspirerad av den amerikanska västerntiden, se Westernskytte

 Kemi 
 CAS-nummer – en klassificering av kemikalier

 Övrigt 
 cas – en molnart, se castellanus
 CAS – (Close Air Support''), på svenska flygunderstöd
 Cas Mudde – en nederländsk statsvetare
 CAS – ett ämne inom det internationellt inriktade gymnasieprogrammet International Baccalaureate, se Creativity Action Service

Förgreningssidor